Chulalongkorn har flere betydninger:

Chulalongkorn af Siam
Chulalongkorn (universitet)